El Torno bezeichnet:

 El Torno (Santa Cruz), Stadt im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 El Torno-Puerto Rico, Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Municipio El Torno, Landkreis im Departamento Santa Cruz, Bolivien

 El Torno (Cáceres), Gemeinde in der Provinz Cáceres, Spanien
 El Torno (Jerez de la Frontera), Ort in der Gemeinde Jerez de la Frontera, Spanien